Щуко — русская фамилия.

Известные носители 
 Щуко, Владимир Алексеевич (1878—1939) — российский, советский архитектор, художник театра, просветитель.
 Щуко, Георгий Владимирович (1905—1960) — русский советский архитектор.
 Щуко, Марина Владимировна (1915—1979) — народная артистка РСФСР.
 Щуко, Татьяна Владимировна (1934—2016) — актриса, народная артистка РСФСР (1986).